Timur und sein Trupp steht für:

 Timur und sein Trupp, Roman von Arkadi Gaidar (1940)
 Timur und sein Trupp (1941), sowjetischer Film von Alexander Rasumny (1941) 
 Timur und sein Trupp (1976), sowjetischer Film von Alexander Isaakowitsch Blank und Sergej Jakowlewitsch Linkow (1976) 
 Timur und sein Trupp (Band), deutsche Band